Napoli solo andata... Il mio lungo viaggio è il libro biografico scritto nel 2005 da Mario Merola con Geo Nocchetti.

Trama 
Mario Merola racconta la propria vita: la nascita, la povertà, l'amore per la moglie Rosa e per la famiglia, i lavori più svariati, il ritratto del fratello Michele, l'incisione della prima canzone, il successo prima regionale poi nazionale e mondiale, la musica, il teatro, il cinema, la televisione, le sceneggiate portate in tutto il mondo, le accuse, i vizi, l'amore per Napoli e per il pubblico, i ritratti di chi ha lavorato con lui, la malattia, l'esser stato alla Casa Bianca nel 1977 come rappresentante della Canzone classica napoletana, cosa pensano di lui i suoi colleghi da Massimo Ranieri a Enzo Cannavale da Ida Di Benedetto a Pippo Baudo.

Tanti aneddoti che hanno fatto del povero scaricatore di porto Mario Merola, il Re della sceneggiata napoletana conosciuto, amato e acclamato nel mondo.

Il libro è corredato da foto ed è composto da 134 pagine.

Capitoli 
Malufiglio
Fronte del porto
Felicissima sera
Artisti, artigiano e braccianti della sceneggiata
Merola e il cinema
Core 'ngrato
I Malamente
Antonio Spavone alias 'o Malommo
Alfonso «François» Tieri
Michele Zaza alias 'o Pazzo
Il gioco
'E femmene
Malattia e Famiglia
Dicono di lui
Renzo Arbore
Antonio Bassolino
Pippo Baudo
Enzo Cannavale
Mimmo Cristiani e Daniela Tripodi
Gigi D'Alessio
Ida Di Benedetto
Mariano Niola
Massimo Ranieri

Note

Autobiografie